Пеория () — город, расположенный в округах Марикопа и Явапаи штата Аризона США) с населением в 172 259 человек по статистическим данным 2018 года.

В июле 2008 года город попал на 55 место в список ТОП-100 Лучших городов для проживания журнала Money.

География 
По данным Бюро переписи населения США город Пеория имеет общую площадь в 464,02 км², из которых 455,2 км² занимает суша и 8,82 км² — вода (1,9 % от всей его площади).

Город Пеория расположен на высоте 348 метров над уровнем моря.

Население 
По предварительным статистическим данным на 1 июля 2018 года в Пеории проживает 172 259 человек.

По данным переписи населения 2000 года в городе проживало 108 364 человека, 29 309 семей, насчитывалось 39 184 домашних хозяйств и 42 573 жилых дома. Средняя плотность населения составляла около 376,7 человека на один квадратный километр.

Расовый состав Пеории по данным переписи распределился следующим образом:
 84,95 % — белых,
 2,78 % — афроамериканцев,
 0,68 % — коренных американцев,
 1,92 % — азиатов,
 0,11 % — выходцев с тихоокеанских островов,
 2,48 % — представителей смешанных рас,
 7,09 % — других народностей.
Испаноговорящие составили 15,41 % от всех жителей города.

Из 39 184 домашних хозяйств в 37,7 % — воспитывали детей в возрасте до 18 лет, 62,0 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары, в 9,1 % семей женщины проживали без мужей, 25,2 % не имели семей. 20,5 % от общего числа семей на момент переписи жили самостоятельно, при этом 10,3 % составили одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. Средний размер домашнего хозяйства составил 2,73 человек, а средний размер семьи — 3,16 человек.

Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2000 года распределилось следующим образом: 28,4 % — жители младше 18 лет, 6,7 % — между 18 и 24 годами, 30,6 % — от 25 до 44 лет, 19,8 % — от 45 до 64 лет и 14,4 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст жителей составил 36 лет. На каждые 100 женщин в Пеории приходилось 92,5 мужчин, при этом на каждые сто женщин 18 лет и старше приходилось 88,0 мужчин также старше 18 лет.

Средний доход на одно домашнее хозяйство в городе составил 52 199 долларов США, а средний доход на одну семью — 58 388 долларов. При этом мужчины имели средний доход в 40 448 долларов США в год против 29 205 долларов среднегодового дохода у женщин. Доход на душу населения в городе составил 22 726 долларов в год. 3,3 % от всего числа семей в округе и 5,3 % от всей численности населения находилось на момент переписи населения за чертой бедности, при этом 5,8 % из них были моложе 18 лет и 6,3 % — в возрасте 65 лет и старше.

Спорт 

В спортивном комплексе Пеория проходят весенние тренировки бейсбольных команд Сан-Диего Падрес и Сиэтл Маринерс.

Примечания

Ссылки 
 Official Government Website 
 Peoria Public Library’s Website 
 Peoria Economic Development Department Website 
 Official Tourism Website 
 Peoria news, sports and things to do from The Peoria Republic newspaper

Города Аризоны
Населённые пункты округа Марикопа
Населённые пункты округа Явапай